Dekanat lidzki – jeden z pięciu dekanatów wchodzących w skład eparchii lidzkiej Egzarchatu Białoruskiego Patriarchatu Moskiewskiego.

Parafie w dekanacie 
 Parafia Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Bielicy
 Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Bielicy
 Parafia Podwyższenia Krzyża Pańskiego Krzyża w Bobrach
 Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Bobrach
 Parafia Żyrowickiej Ikony Matki Bożej w Brzozówce
 Cerkiew Żyrowickiej Ikony Matki Bożej w Brzozówce
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dokudowie
 Cerkiew Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dokudowie
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Dzikuszkach
 Cerkiew Przemienienia Pańskiego w Dzikuszkach
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Hołdowie
 Cerkiew Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Hołdowie
 Parafia Opieki Matki Bożej w Honczarach
 Cerkiew Opieki Matki Bożej w Honczarach
 Parafia św. Mikołaja Cudotwórcy w Lebiodzie
 Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy w Lebiodzie
 Parafia Ikony Matki Bożej „Poszukiwanie Zaginionych” w Lidzie
 Cerkiew Ikony Matki Bożej „Poszukiwanie Zaginionych” w Lidzie
 Parafia Ikony Matki Bożej „Władająca” w Lidzie
 Cerkiew Ikony Matki Bożej „Władająca” w Lidzie
 Parafia św. Aleksandra Newskiego w Lidzie
 Cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Lidzie
 Parafia św. Jerzego Zwycięzcy w Lidzie
 Cerkiew św. Jerzego Zwycięzcy w Lidzie
 Parafia św. Michała Archanioła w Lidzie
 Sobór św. Michała Archanioła w Lidzie
 Parafia św. Pantelejmona w Lidzie
 Cerkiew Wszystkich Świętych w Lidzie
 Parafia św. Sergiusza z Radoneża w Lidzie (wojskowa)
 Cerkiew św. Sergiusza w Radoneża w Lidzie
 Parafia Świętych Cierpiętników Carskich w Lidzie
 Cerkiew Świętych Cierpiętników Carskich w Lidzie
 Parafia św. Elizeusza Ławryszewskiego w Minojtach
 Cerkiew św. Elizeusza Ławryszewskiego w Minojtach
 Parafia Opieki Matki Bożej w Mycie
 Cerkiew Opieki Matki Bożej w Mycie
 Parafia Zaśnięcia Matki Bożej w Radziwoniszkach
 Cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej w Radziwoniszkach
 Parafia Opieki Matki Bożej w Zblanach
 Cerkiew Opieki Matki Bożej w Zblanach

Galeria

Przypisy 

Lidzki
Religia w Lidzie